Массаро:

 Массаро, Даниеле (род. 1961) — итальянский футболист, нападающий.
 Массаро, Пауло (род. 1981) — бразильский футболист, нападающий клуба «Валлетта».
 Массаро, Эшли (1979—2019) — американский профессиональный рестлер, менеджер и валет, а также модель и актриса.

См. также 
 Массар